Санджулиано () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Санджулиано, Дженнаро (род. 1962) — итальянский политик. Министр культуры Италии (с 2022).
 Санджулиано, Ракеле (род. 1981) — итальянская волейболистка.